Luoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1 Luoto – finskspråkiga namnet för kommunen Larsmo, 
2 Luoto – finskspråkiga namnet för Klippan, Helsingfors stad, ö, 
3 Luoto – annat namn för Kirkkosaari (ö i Kjulo),